Ipaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipaba (ort), Minas Gerais, 
 Ipaba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar